Бьярне Голльбек (; родился 6 октября 1968 года в Копенгагене, Дания) — датский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника. Известен по выступлениям за «Кайзерслаутерн», «Челси» и сборную Дании. Участник чемпионата мира 1998 и чемпионата Европы 2000 годов.

Клубная карьера 
Голльбек родился в Копенгагене и начал свою карьеру в молодёжной команде клуба «Б 1901». В 1987 году он подписал контракт с командой первого дивизиона датского чемпионата «Нествед». Отыграв полгода за клуб Бьярне принял приглашение немецкого «Шальке 04». Он быстро закрепился в основе и получил вызов в национальную команду. В 1989 году Голльбек перешёл в «Кайзерслаутерн», с которым выиграл Бундеслигу в 1991 году. Перед тем, как вернуться на родину Бьярне три сезона провёл выступая за «Теннис-Боруссию» и «Кёльн». В 1996 году он подписал контракт со столичным «Копенгагеном». В том же году Голльбек выиграл с командой Кубок Дании, а в 1998 был признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.

В Кубке Кубков против лондонского «Челси» Бьярне забил гол. В 1998 году «аристократы» решили приобрести Голльбека и он стал частью сделки по переходу в «Копенгаген» легендарного Бриана Лаудрупа. Бьярне показывал качественный футбол, но не был в фаворитах у тренера Джанлуки Виалли и в 2000 году был продан в «Фулхэм». Для «дачников» Голльбек стал ключевым футболистом на несколько сезонов определив игру клуба, в сезоне 2000/2001 года он помог клубу вернуться в Премьер-лигу. Со сменой тренера Бьярне потерял место в основе и покинул команду в 2003 году. Он вернулся в Германию, где в качестве капитана провёл два сезона за «Рот-Вайсс». В 2005 году Голльбек завершил карьеру.

Международная карьера 
18 ноября 1987 года в матче против сборной Германии Голльбек дебютировал за сборную Дании. Он привлекался в сборную на отборочные турниры чемпионатов мира 1994, 2002 годов, а также Евро-92, правда в финальных стадиях не участвовал. В 1998 году Бьярне попал в заявку на участие в  чемпионате мира во Франции. На турнире он был запасным и не принял участия ни в одном матче. В 2000 году Голльбек поехал с национальной командой на чемпионат Европы в Бельгии и Нидерландах. На турнире он сыграл в одном матче против сборной Чехии.

Достижения 

Командные

«Кайзерслаутерн»
 Чемпионат Германии по футболу — 1990/1991
 Обладатель Кубка Германии — 1990
 Обладатель Суперкубка Германии — 1991

«Копенгаген»
 Обладатель Кубка Дании — 1996/1997

Примечания

Ссылки 
 
 Bjarne Goldbæk at DBU (Danish national team career stats) 
 Bjarne Goldbæk  at NipserStat (F.C. Copenhagen career stats) 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Теннис Боруссия Берлин»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки ФК «Нествед»